Адольф II (; ок. 997—) — граф в Кельдахгау, фогт в Дойце в 1041 году. Из династии Эццоненов.

Сын Адольфа I, графа в Кельдахгау. После смерти отца получил в наследство Кельдахгау и крепость Дойц, но умер в том же году. Его сын Адольф I стал первым графом Берга.

Родословная

Дети 
 Герман IV (1027—1091), граф фон Зеффенберг
 Адольф (ок. 1041—1082), фогт в Геррезгейне 1056—1059, фогт в Вердене 1059—1068, фогт в Дойце 1063—1065, фогт в Берге 1068—1077.

Ссылки 
 

Правители Европы XI века
Эццонены